

Geografia
Pareti – località di Nocera Superiore

Musica
Pareti – album di Renato Pareti del 1977

Persone
Luigi Pareti (1885-1962) – storico e archeologo italiano
Renato Pareti (1947) – cantautore, attore e scrittore italiano

Altro
Plurale di parete